SS6 oder SS 6 steht für:
 Via Latina (modern: Via Casilina), Fernverkehrsstraße in Italien
 CR-Baureihe SS6 und CR-Baureihe SS6B, chinesische Wechselstrom-Elektrolokomotiven

SS-6 steht für:
 USS Pike (SS-6), US-amerikanisches Unterseeboot
 SS-6 Sapwood, sowjetische Interkontinentalrakete

SS6